Голод — стан людини
 Масовий голод

Прізвище 
 Голод Віталій (*1971) — шахіст, гросмейстер. Родом з України, імігрував до Ізраїлю.
 Голод Марія-Анна (1918—2003) — поетеса, прозаїк, гуморист, сатирик, літературознавиця.
 Голод Наум Павлович (1891—1938) — український радянський діяч.
 Голод Петро Іванович (1946—2014) — український фізик-теоретик.
 Голод Роман Томич (1905—1966) — громадський і кооперативний діяч.

Кінематограф 
 
 
 Голод (фільм, 2008) — британсько-ірландська біографічна драма режисера Стіва МакКвіна 2008 року.

Література 

 Голод (роман) — перший роман норвезького письменника Кнута Гамсуна.

Див. також 
 Голодомор

Українські прізвища